Amavida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Amavida (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Amavida (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar